Kipleting ist der Name folgender kenianischer Läufer:

Stanley Kipleting Biwott (* 1986)
Jacob Kendagor Kipleting (* 1984)